Шрамек — чешская фамилия.

 Шрамек, Иван Федорович (1818—1884) — педагог.
 Шрамек, Франя (1877—1952) — чешский анархист, поэт и импрессионист.
 Шрамек, Эмиль (1887—1942) — блаженный Римско-католической церкви, священник.
 Шрамек, Ян (1870—1956) — чехословацкий государственный деятель.
 Шрамек, Ярослав (1929—2015) — чехословацкий лётчик.